China Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Beijing Olympic Park i Beijing, Folkerepublikken Kina i perioden . - . oktober 2023. Det er den 17. udgave af China Open, og det er sæsonens ___ og sidste turnering på WTA Tour i kategorien WTA 1000, mens det er sæsonens 10. turnering i kategorien ATP Tour 500 på ATP Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ??? og fordelte sig som følger.

Kvinder

Mænd

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 60 spillere, der fordeler sig på:
 ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . august 2023 (seks uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen (Q).
 ?? lucky losere (LL).

De fire semifinalister i den foregående uges WTA 1000-turnering, Wuhan Open 2023, modtager byes i første runde.

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 32 spillere, der spiller om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoublerækken har deltagelse af 28 par, der fordeler sig på:
 ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard (WC).

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere, der fordeler sig på:
 ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . august 2023 (seks uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 4 spillere fra kvalifikationsturneringen (Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 16 spillere, der spiller om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble har deltagelse af 16 par, der fordeler sig på:
 ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard (WC).
 1 par fra kvalifikationen (Q).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 China Open  
 WTA - Results - Beijing 2023 
 ATP Tour - Results - Bejing 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023